Le  championnat d'Afrique des clubs de volley-ball féminin s'est déroulé du 4 au  à Antananarivo à Madagascar.

Compétition

Club en compétition

Premier tour

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Poule C 

|valign="top" |

|}
|}

Poule D 

|valign="top" |

|}
|}

Phase finale

Places 13 à 16

Places 9 à 12

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Classement final

Récompenses 
 MVP :  Brackcides Khadambi (Prisons)
 Meilleure attaquante :  Everlyne Makuto (Prisons)
 Meilleure contreuse :  Brackcides Khadambi (Prisons)
 Meilleure serveuse :  Zohra Bensalem (GSP)
 Meilleure passeuse :  Fatima Zahra Oukazi (GSP)
 Meilleure libero :  Salima Hamouche (GSP)
 Meilleure réceptionneuse :  Sherihan Sameh (Ahly)

Notes et références

Liens externes 
    La compétition sur le site de la CAVB
  Les résultats sur le site de la FIVB

2013
Championnat d'Afrique à Madagascar
Sport à Antananarivo
Afrique féminin
2013 à Madagascar
Sport en avril 2013